Machiques peut désigner :

Toponymes

Machiques : ville et chef-lieu de la municipalité de Machiques de Perijá dans l'État de Zulia ;
 Machiques de Perijá : l'une des 21 municipalités de l'État de Zulia.

Homonymie de toponyme